Der DFB-Pokal der Frauen 1992 wurde von FSV Frankfurt gewonnen. Im Finale wurde der TSV Siegen mit 1:0 geschlagen. Für den FSV Frankfurt war es der bisher dritte Pokalsieg. Erstmals waren in diesem Jahr die 20 Mannschaften der Bundesliga automatisch qualifiziert. Darüber hinaus wurden Spiele, die nach Verlängerung unentschieden standen, nicht mehr wiederholt. Erstmals wurde das Finale von einer Schiedsrichterin geleitet.

Teilnehmende Mannschaften 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern kennzeichnen die Tore im Elfmeterschießen.

1 Sieg im Elfmeterschießen2 Sieg nach Verlängerung

1. Runde 
Gespielt wurde am 18. August 1991. 16 Mannschaften erhielten ein Freilos.

|}

2. Runde 
Gespielt wurde am 3. Oktober 1991.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 20. November 1991 sowie am 16. Februar und 8. März 1992.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 8. März und 5. April 1992.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 12. April 1992.

|}

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 224.

1991
Fußballsaison 1991/92